Nicocle di Pafo – re di Pafo fino al 306 a.C.
 Nicocle di Salamina – re di Salamina a Cipro dal 374 al 361 a.C.
 Nicocle di Sicione – tiranno di Sicione nel 251 a.C., scacciato da Arato
 Nicocle di Taranto – famoso citarista nel III secolo a.C.
 Nicocle di Sparta – grammatico, retore e filosofo greco antico, maestro dell'imperatore Flavio Claudio Giuliano